Muški košarkaški olimpijski turnir 2004. odigrao se u Ateni od 15. do 28. kolovoza. SAD nisu obranile naslov (upisale su čak tri poraza) nego je svoj prvi naslov u povijesti osvojila argentinska reprezentacija. Svjetski prvak Srbija i Crna Gora doživio je debakl osvojivši posljednje mjesto u skupini.

Turnir

Skupina A 

15. kolovoza 2004.

17. kolovoza 2004.

19. kolovoza 2004.

21. kolovoza 2004.

23. kolovoza 2004.

Skupina B 

15. kolovoza 2004.

17. kolovoza 2004.

19. kolovoza 2004.

21. kolovoza 2004.

23. kolovoza 2004.

Izbacivanje 

Športovi na OI 2004.
Košarka na Olimpijskim igrama